Richard Gynge, född den 1 februari 1987 i Tyresö församling, Stockholms län, är en svensk ishockeyspelare (forward) som för närvarande spelar i det svenska laget AIK i  Hockeyallsvenskan . Han gjorde 57 poäng (32+25) i AIK på 61 matcher i Hockeyallsvenskan och kvalserien till Elitserien 2010/2011 säsongen 2009/2010, vilket innebar att han vann AIK:s interna poängliga den säsongen. Skyttekung i elitserien 2011/2012. Han har också spelat för Sveriges juniorlandslag i ishockey, bland annat U17, U18 och U20.

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar 
 Richard Gynge - eurohockey.com

Födda 1987
Levande personer
Män
Personer från Tyresö kommun
Spelare i Admiral Vladivostok
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Brynäs IF
Ishockeyspelare i HK Dynamo Moskva
Spelare i Hammarby Hockey
Spelare i HC Lev Prag
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Neftechimik Nizjnekamsk
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Traktor Tjeljabinsk
Spelare i Västerås Hockey
Spelare i Växjö Lakers
Svenska ishockeyspelare